Нельсен — фамилия. Известные носители:
 Нельсен, Нельс (имя при рождении Нильс Йохан Нилсен; 1894—1943) — канадский спортсмен норвежского происхождения.
 Нельсен, Райан (род. 1977) — новозеландский футболист
 Нельсен, Фридрих (1854—1898) — немецкий патологоанатом